Віднянський Аттіла Йосипович — театральний режисер, заслужений діяч мистецтв України.
 Віднянський Степан Васильович — доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.
Прізвища